Consumos puede referirse a:
 El plural de consumo

 El impuesto de consumos, un impuesto indirecto establecido en la España del siglo XIX.
 Motín de consumos, la resistencia a ese impuesto.